Nazwisko Serejski (Sierejski, Sereiskis) nosili:
 Benjaminas Sereiskis (1895–1972) – litewski leksykograf
 Mark Sieriejski (1885–1957) – rosyjski lekarz psychiatra i endokrynolog
 Marian Henryk Serejski (1897-1975) – polski historyk